Поклю́ка () — горное плато на северо-западе Словении. Расположена в национальном парке Триглав в Юлийских Альпах на высоте 1300 м. В округе преобладают густые хвойные леса. Плато прилегает к горному хребту, вершины которого достигают высоты 2000 м. Наиболее крупным населённым пунктом вблизи Поклюки является город Блед, расположенный на расстоянии 15 км, восточнее (перепад высот около 800 м). Доступ на автомобиле возможен также с юга, от озера Бохинь (расстояние 20 км, перепад высот около 770 м).

Поклюка является излюбленным местом походов, велосипедных прогулок, сбора грибов и зимних рекреативных активностей для жителей Словении. Отсюда — наиболее удобный пеший доступ к высшей точке Словении — горе Триглав (2864 м над уровнем моря), являющейся национальным символом страны.

Поклюка известна также проводящимися здесь соревнованиями по биатлону. Стадион, на котором проходят этапы Кубка мира, находится в 20 км от Бледа. С начала 1990-х здесь регулярно проводятся гонки мировой биатлонной элиты, с 1999 года ежегодно. В 2001 году в Поклюке прошёл Чемпионат мира по биатлону. В 2021 году Поклюка снова получила возможность провести Чемпионат мира по биатлону.

Ссылки 
 
 Pokljuka. Raziščite raj za ljubitelje aktivnosti v naravi in doživite avtentično kulturo največje slovenske planote. 
 ZANIMIVOSTI O POKLJUKI 
 Spletne kamere / Pokljuka 
 Pokljuka will host the IBU World Championships 2021! 

География Словении